Lik kan syfta på: 

 Lik (segling) – den med tågvirke eller stållina förstärkta kanten av ett segel eller en flagga
 Lik (kropp) – en avliden människas kropp
 Lik (distrikt i Bulgarien) – ett distrikt i Bulgarien
 Likfarm – ett område med varierande vegetation och terräng där forskare lämnar döda kroppar för förmultning i syfte att få fram vetenskapliga fakta
 Likhund – en tjänstehund som används av polis vid brottsplatsundersökningar
 Likkista – en kista med lock
 Likkyla – temperaturfall i en död kropp
 Liksäck – ett mjukt, icke-poröst, avlångt fodral avsett att innesluta mänskliga kroppar
 Likvax – de olösliga fettsyrorna som blir kvar från fetter i ruttnande material som lik

Se även
 Likhet